Schwarzbaum ist der Familienname folgender Personen:

 Haim Schwarzbaum (1911–1983), israelischer Orientalist und Erzählforscher
 Leon Schwarzbaum (1921–2022), deutsch-polnisch-jüdischer Holocaustüberlebender